Spanisches Pferd steht für:
 Andalusier (Pferd), ein echtes Pferd
 Spanischer Bock, ein Folterpferd